Пале могу да буду:

 Пале, град и сједиште општине Пале, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Општина Пале, градска општина Источног Сарајева, Република Српска, БиХ
 Горње Пале, насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Пале (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ